Ramot – biblijne miasto ucieczki
 Ramot – osiedle w Jerozolimie
 Ramot – moszaw w samorządzie regionu Golan
 Ramot ha-Szawim – moszaw w samorządzie regionu Derom ha-Szaron
 Ramot Me’ir – moszaw w samorządzie regionu Gezer
 Ramot Menasze – kibuc w samorządzie regionu Megiddo
 Ramot Naftali – moszaw w samorządzie regionu Mewo’ot ha-Chermon
 Ramot Cahala – osiedle w Tel Awiw-Jafa

Zobacz też 
 Ramoty